Lissau bezeichnet Orte in Polen:
 Lissau, der deutsche Name von Lisewiec in der Gmina Kolbudy in der Woiwodschaft Pommern
 Lissau, der deutsche Name von Lisewo in der Gmina Krokowa in der Woiwodschaft Pommern
 Lissau, der deutsche Name von Lisewo in der Gmina Przechlewo in der Woiwodschaft Pommern
 Lissau, ein deutscher Name von Lisewo (Lyssewen) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (Ostpreußen)
 Lissau, der deutsche Name von Lisów in der Gmina Herby in der Woiwodschaft Schlesien

Lissau ist der Familienname von:
 Uwe Lissau (* 1952), deutscher Jurist